

Sigle 
 Caporal Maggiore Capo  – grado militare dell'Esercito Italiano, ufficialmente abbreviato in C.le magg. ca.
 Consiglio Mondiale delle Chiese
 Cutie Mark Crusaders  – Gruppo italiano Bronies

Aziende 
 CMC Magnetics Corporation – azienda taiwanese
 CMC International – azienda inglese
 Cooperativa Muratori e Cementisti – Società cooperativa ravennate, attiva a livello mondiale nella costruzione di grandi opere.

Chimica 
 Carbossimetilcellulosa
 Concentrazione micellare critica

Codici 
 CMC International, etichetta discografica
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua chamic
 CMC o Comunicazione mediata dal computer, branca di ricerca transdisciplinare nello studio dei new media

Politica 
 Commissione militare centrale è un organo collegiale, presente in certi stati comunisti, al quale è attribuita la supervisione delle forze armate.

Religione 
 C.M.C. – Suore della Madre del Carmelo

Professioni 
 CMC Certified Management Consultant, Consulente di Management Certificato

Altro 
 Canadian Museum of Civilization, museo di Gatineau, in Quebec.